Bohumileč bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bohumileč, Ortsteil von Český Dub, Okres Liberec
 Bohumileč (Rokytno), Ortsteil von Rokytno, Okres Pardubice